Мадениет () — аул в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Аул Мадениет» со статусом сельского округа. 

 Код КАТО — 116450100.
 Код КАТО административной единицы — 116450000.

География 
Аул расположен в юго-востоке района вдоль реки Ащилы, в 48 км на юг от центра района села Балкашино.

Административно аул граничит:

 на востоке с Васильевским сельским округом,
 на юге и западе с Атбасарским районом,
 на севере с Берликским и Широковскими сельским округами.

Улицы 

 ул. Амангельды Иманова,
 ул. Малай,
 ул. Набережная,
 ул. Тауелсиздиктин 25 жылдыгы,
 ул. Тын,
 ул. Ыбырай Алтынсарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Дорогинка в 16 км на севере,
 село Красная Поляна в 19 км на северо-западе,
 село Богородка в 20 км на северо-западе.
 село Улан в 22 км на востоке,

История 
Аул был образован в 1929 году.

В советское время являлся административным центром и единственным населённым пунктом Бирликского сельсовета. 

В 1995 - 1997 годы одноимённой сельской администрации, с 1998 года образует административно-территориальное образование «Аул Мадениет» со статусом сельского округа.

Население 
В 1989 году население аула составляло 1097 человек (из них казахов 57%, русских 23%).

В 1999 году население аула составляло 877 человек (426 мужчин и 451 женщина). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 550 человек (273 мужчины и 277 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района